Жьяр-над-Гроном:

 Жьяр-над-Гроном — город в Словакии на реке Грон.
 Жьяр-над-Гроном — район Словакии. Находится в Банскобистрицком крае.